Al di là del domani – film del 1940
Fantainvenzioni – programma televisivo